Wendershausen ist der Name folgender Orte:

Wendershausen (Tann), Ortsteil von Tann (Rhön) im Landkreis Fulda in Hessen
Wendershausen (Witzenhausen), Ortsteil von Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis in Hessen